Klinki peut faire référence à :
Klinki, Araucaria hunsteinii, une espèce de conifères de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
Igor Sergueï Klinki,  poète et écrivain argentin.